Anna i androidy (ang. Annedroids) – amerykański serial wyprodukowany przez Amazon Studios i Sinking Ship Entertainment.

Polska premiera serialu odbyła się 18 lipca 2015 roku na kanale Disney Channel jako zapowiedź serialu, a oficjalna premiera odbyła się 25 sierpnia tego samego roku.

Wersja polska 
Wersja polska: SDI Media Polska
Dialogi:
 Maciej Wysocki (odc. 1-52),
 Anna Wysocka (odc. 27, 34-39)
Reżyseria:
 Grzegorz Drojewski (odc. 1-26, 28-33, 40-52),
 Agnieszka Zwolińska (odc. 27, 34-39)
Koordynacja produkcji: Walentyna An
Udział wzięli:
 Matylda Kaczmarska – Anna
 Mateusz Ceran – Nick
 Amelia Natkaniec – Shania
 Maja Konkel –
 Pal,
 Magnus 22 (odc. 30, 33, 39-40, 48, 50)
 Magnus 23 (odc. 51) 
W pozostałych rolach:
 Bruno Skalski – Billy
 Jan Barwiński – Garth
 Elżbieta Gaertner – babcia Shanii
 Monika Węgiel – Maggie
 Andrzej Chudy – pan Cooper
 Bernard Lewandowski – Ray
 Olaf Marchwicki – Zack
 Piotr Bajtlik – Wilbert
 Miłosz Konkel –
 Adam (odc. 13),
 Cam (odc. 33)
 Sara Lewandowska – Charlie (odc. 15, 22, 29, 31-33, 37)
 Joanna Borer – 
 pani Cassini (odc. 15, 22, 32),
 pani reżyser (odc. 50),
 jedna z naukowców (odc. 51-52)
 Maciej Więckowski – Nate (odc. 17, 49)
 Zuzanna Jaźwińska – Weronika (odc. 22, 32)
 Lidia Sadowa – Ada (odc. 25, 30, 33, 37-40, 47, 51-52)
 Jacek Kopczyński – Ivan (odc. 33)
 Maciej Falana – Dylan (odc. 33, 47)
 Julia Chatys – Emily (odc. 33)
 Stefan Pawłowski – Seth (odc. 34)
 Karol Osentowski – Dylan (odc. 40)
 Jakub Wieczorek – tata Nicka (odc. 48-49)
 Krzysztof Cybiński – Mike (odc. 49)
 Kamil Pruban – jeden z naukowców (odc. 51-52)
 Anna Wodzyńska – mama Anny (odc. 52)
 Cezary Kwieciński
 Artur Kaczmarski
 Łukasz Talik
 Justyna Bojczuk
i inni

Lektor: Artur Kaczmarski

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale dla dzieci i młodzieży
Amerykańskie telewizyjne seriale fantastycznonaukowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2013